Панникулит (от лат. panniculus adiposus «жировые отложения», -itis «воспаление») —  группа гетерогенных воспалительных заболеваний, характеризующихся поражением подкожной жировой клетчатки и нередко протекающих с вовлечением в процесс опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

Этиология и патогенез 
Единая концепция этиологии и патогенеза панникулита отсутствует. Развитие панникулита провоцируют многие факторы, в том числе:

 инфекции (чаще всего)
 физические факторы (например, холод, травма)
 пролиферативные нарушения
 болезни соединительной ткани (например, системная красная волчанка, системный склероз)
 заболевания поджелудочной железы
 дефицит альфа-1-антитрипсина
 прием некоторых лекарственных препаратов
 злокачественные новообразования

Идиопатический панникулит носит название панникулита Вебера-Крисчена.

Клинические признаки 
Панникулит характеризуется образованием болезненных и эритематозных подкожных узлов, расположенных на конечностях и иногда на задней поверхности туловища, животе, груди, лице или ягодицах. Изредка узлы могут распространяться на кишечник, легкие, мошонку и череп. Панникулит могут сопровождать признаки системного воспаления.

Диагностика 
Диагноз обычно устанавливается на основании данных клинической картины и может быть подтвержден при помощи эксцизионной биопсии. Во время рецидивов отмечают существенное увеличение СОЭ, лейкоцитоз с преобладанием нейтрофилов, анемия, иногда протеинурия и увеличенное количество эритроцитов и лейкоцитов в осадке мочи, повышенная активность липазы в сыворотке крови (у больных с изменениями в поджелудочной железе).

Лечение 
Специфического лечения для панникулита не существует. Применяется противовспалительная терапия НПВС или (в тяжёлых случаях) глюкокортикоидами и иммуносупрессорами.

Источники 

Заболевания кожи и её придатков
Воспаление
Полисистемные заболевания
Заболевания по алфавиту